Аконити́н — органическое соединение, чрезвычайно токсичный алкалоид растений рода аконит (борец), нейротоксин.

Близкий ему по свойствам алкалоид зонгорин C22H31NO3 обладает сходными свойствами, но меньшей токсичностью.

Природные источники 

Растительный яд небелковой природы, содержащиеся в различных видах , во всех его частях, особенно в листьях и корнях.

Физико-химические свойства 

Химическая молекулярная формула — C34H47NO11. Молярная масса — 645,74 г/моль. 

На внешний вид тонкие, белые кристаллы, растворимые в хлороформе, бензоле, слабо в спирте и эфире, очень слабо в воде (226 мг/л при 22 С).

Физиологические свойства 

Обладает судорожно-паралитическим действием, которое обусловлено стойким повышением натриевой проницаемости возбудимых (нервных и мышечных) мембран и их деполяризации вследствие этого. LD50: 0,035 мг/кг (собаки, внутривенно); 0,25—0,4 мг/кг (собаки, с пищей); 0,7 мг/кг (человек, перорально); 0,25 мг/кг (крысы, внутрибрюшинно).

При нанесении на кожу вызывают зуд с последующей анестезией.

Быстро поглощается через слизистые и кожу, очень быстро кишечником.

При приёме внутрь наблюдается:
 зуд в различных участках тела;
 парестетические ощущения;
 учащение и затем замедление дыхания;
 понижение температуры тела и озноб;
 обильное потовыделение, слюнотечение;
 боль в области сердца и аритмия (вплоть до фибрилляции желудочков);
 паралич скелетных мышц и прогрессирующая адинамия;
 расширение зрачков и нарушение цветовосприятия;
 головокружение;
 мышечные фибрилляции и судороги конечностей.
Смерть наступает в результате остановки сердца и паралича дыхания. 

С древности использовался в качестве яда, что отражено в стихах Овидия.

Известные люди, погибшие от аконитина:
  — непреднамеренное отравление.
 Абдель Хаким Амер — самоубийство.
 Аконитин испытывался лабораторией ядов НКВД под руководством Майрановского на заключённых.

В опытах на животных было найдено антидотное действие лаппаконитина гидробромида при отравлениях аконитином.

Юридический статус 

Входит в список сильнодействующих и ядовитых веществ (Постановление правительства РФ №964 от 29.12.2007) для целей статьи 234 уголовного кодекса РФ.

См. также 
 Лаппаконитина гидробромид — алкалоид борца белоустного, применяющийся в качестве антиаритмического препарата I класса.

Примечания

Литература 
 

Алкалоиды
Нейротоксины
Токсины
Соединения азота по алфавиту